Rungius steht für:

 Carl Rungius (1869–1959), deutsch-amerikanischer Künstler; Sohn von Heinrich Rungius
 David Rungius (David Runge; 1564–1604), deutscher lutherischer Theologe, Orientalist und Professor in Greifswald, Sohn von Jakob Rungius
 Heinrich Rungius (1833–1922), deutscher evangelischer Theologe und Pfarrer; Vater von Carl Rungius
 Eberhard Rungius (vor 1518–nach 1533), deutscher Franziskaner und vorletzter Provinzialminister der Sächsischen Franziskanerprovinz vor der Reformation; siehe Eberhard Runge
 Jakob Rungius (Jakob Runge; 1528–1595), deutscher Theologe, General-Superintendent in Greifswald, Pommern, Vater von David Rungius
 Nikolaus Rungius (1560–1629), finnischer Theologe